Gorga (Itália) — comuna italiana da província de Roma, no Lácio
 Gorga (Espanha) — município na província de Alicante

Desambiguações de topônimos